La  (« partie noire ») est une partie de la substantia nigra (« substance noire »).

Ce noyau a pour charge d'assurer la majeure partie de la production de dopamine. C'est notamment la destruction de ce noyau gris central par apoptose de ses neurones dopaminergiques qui est désignée, dans l'état actuel des connaissances, comme la principale cause de la maladie de Parkinson.

Anatomie du tronc cérébral